Черрето-ди-Сполето () — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, в провинции Перуджа.

Население составляет 1158 человек (2008 г.), плотность населения составляет 15 чел./км². Занимает площадь 75 км². Почтовый индекс — 6040. Телефонный код — 0743.

Покровителем коммуны почитается святой Николай Чудотворец, празднование в Троицын день.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cerretodispoleto.pg.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики